Совиноли́цая марты́шка () — один из видов мартышек.

Международное название вид получил в честь торговца зверьми Дж. Хэмлина (John Daniel Hamlyn, 1858—1922), который впервые доставил это животное в Лондонский зоопарк (1907).

Ареал 
Обитает в тропических влажных лесах и бамбуковых рощах Республика Конго, Демократической Республике Конго и Руанды.

Описание вида 
Самцы значительно крупнее самок (в среднем 7—10 кг), тогда как масса взрослых самок варьируется от 4,5 до 6 кг. Мех темно-серый по всему телу. На носу продольная полоса белого цвета, что придаёт лицу подобие совиного облика (отсюда русское название).

Природоохранный статус 
Редкий и малоизученный вид. Занесён в Красную книгу МСОП, как находящийся в уязвимом положении. Основную угрозу его существования представляет деятельность человека, прежде всего — уничтожение лесов из-за расширения сельскохозяйственных площадей.

Подвиды 
 Cercopithecus hamlyni hamlyni — Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Руанда
 Cercopithecus hamlyni kahuziensis — небольшой участок бамбуковой рощи на потухшем вулкане Кахузи в национальном парке Кахузи-Биега (Демократическая Республика Конго); отличается отсутствием характерной белой полосы на носу.

Примечания 

Мартышки
Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1907 году